Саад Самір (1989) — єгипетський футболіст
 Самір — село у складі останайського району Костанайської області Казахстан]]у